Chioneinae — подсемейство двукрылых семейства болотниц.

Описание 
Размеры тела комаров по сревнению с другими подсемействами небольшие. Самые мелкие формы относятся к роду Tasiocera, длина крыла которых не превышает 2,5 мм. Глаза голые. Усики состоят из 16 члеников. На голенях шпоры отсутствуют. Радиальный сектор жилок на крыле состоит из трёх ветвей. На конце тела личинок вокруг стигамального поля имеется пять выростов. Редко (у родов Chionea и Teucholabis) стигмальные выросты отсутствуют. Яйцо овальной формы. Структура поверхности яйца бородавчатая.

Экология 
Личинки развиваются во влажной почве в листовом опаде, питаются разлагающимися веществами растительного происхождения. Представители рода Chionea, вероятно, хищники. В течение года может развиваться одно или два поколения.

Распространение 
Представители подсемейства распространены всесветно, на наибольшее разнообразие отмечено в Голарктической и Неотропической областях.

Палеонтология 
В ископаемом виде самые древние представители подсемейства известны из отложений барремского яруса мелового периода в Ливане. Из бирманского янтаря известен ископаемый род Burmoptera. Личинка Chioneinae найдена в балтийском янтаре.

Классификация 
В мировой фауне насчитывается около 3500 видов, которые объединяют в 59 ныне существующих родов и один ископаемый.

Сестринской группой является подсемейство Linomiinae

Примечания 

Болотницы
Подсемейства насекомых